Dorner är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 August Johannes Dorner (1846–1920), tysk evangelisk teolog
 Isaak August Dorner (1809−1884), tysk evangelisk teolog

Se även 

 Dörner

Tyska efternamn